ruletka – rodzaj gry hazardowej
 ruletka – przyrząd, narzędzie graficzne
 ruletka – przyrząd geodezyjny
 ruletka – radełko introligatorskie
 Ruletka – album muzyczny Macieja Balcara

zobacz też:
 rosyjska ruletka – gra hazardowa
 Rosyjska ruletka – teleturniej